Der Begriff  Universität Hyōgo steht für:
 Präfekturuniversität Hyōgo (jap. , Hyōgo-kenritsu daigaku; engl. University of Hyogo), eine öffentliche Universität in der Präfektur Hyōgo, Japan.
 Hyōgo Daigaku (jap. , Hyōgo daigaku; engl. Hyogo University), eine private Universität in Kakogawa in der Präfektur Hyōgo, Japan.